Princeville (Hawaï)
Princeville (Illinois)
Princeville (North Carolina)
Knooppunt Princeville
Hotel Princeville - een hotel-restaurant in Breda